Alberta est un toponyme et un prénom.

Prénom

Toponyme 

 Alberta, province du Canada ;
 Alberta, ancienne circonscription fédérale canadienne ;
 Alberta, ville de l'Alabama ;
 Alberta City, banlieue de Tuscaloosa, en Albama ;
 Alberta, maintenant nommé Rockwood, en Californie ;
 Alberta, ville du Michigan ;
 Alberta, ville du Minnesota ;
 Alberta, ville de Virginie ;
 Canton d'Alberta, canton du Minnesota ;
 Alberta, ancien nom d'Ebonda, localité de la République démocratique du Congo.

Autres 
 Alberta Views, journal mensuel canadien, publié à Calgary
 Alberta Children's Hospital, hôpital universitaire situé à Calgary
 Acte de l'Alberta, loi canadienne ayant créé la province de l'Alberta
 Alberta Song, chanson officielle de la province d'Alberta
 Clipper albertain (Alberta Clipper), système dépressionnaire nord-américain
 Drapeau de l'Alberta, drapeau de la province de l'Alberta
 Université de l'Alberta, université canadienne, située à Edmonton
 Alberta Honeybadgers, équipe féminine de hockey sur glace de la province d'Alberta
 Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), un arrêt de principe de la Cour suprême du Canada en matière de droit d'auteur

Homonymie de toponyme